Oaklands kan syfta på:

 Oaklands, Australien – en ort i New South Wales, Australien
 Oaklands, Hertfordshire – en ort i Hertfordshire, England
 Oaklands, Wales – en ort i Carmarthenshire, Wales

Se även
 Oakland (olika betydelser)